Claudio Daniel Bieler, o Bieler (Vera, 1 de março de 1984) é um futebolista argentino e depois de jogar na Argentina e no Chile no ano de 2008 chegou ao Equador para jogar pela LDU e ganhar os títulos mais importantes na história do clube, entre eles a Copa Libertadores de 2008. Atualmente defende o Independiente del Valle.

Títulos

Artilharia
 
Campeonato Equatoriano: 2009 (22 gols)
Copa Sul-Americana: 2009 (8 gols)
Recopa Sul-Americana: 2009 (2 gols)

Futebolistas da Argentina
Futebolistas do Club Atlético Colón
Futebolistas da Asociación Mutual Social y Deportiva Atlético de Rafaela
Futebolistas do Club Social y Deportivo Colo-Colo
Futebolistas da Liga Deportiva Universitaria (Quito)
Futebolistas do Racing Club
Futebolistas do Club Atlético Newell's Old Boys
Futebolistas do Sporting Kansas City
Futebolistas do Quilmes Atlético Club
Futebolistas do Club Atlético Belgrano
Futebolistas do Club Atlético San Martín (Tucumán)
Naturais de Vera (Santa Fé)